Кубок Азии по футболу среди женщин 1995 года — десятый футбольный турнир среди женщин в Азии. Он был проведен с 23 сентября по 2 октября 1995 года в городе Кучинг, Малайзии. Впервые на турнире участвовали Казахстан и Узбекистан. Победителем турнира в 5-ый раз стала сборная Китая, обыгравшая в финале со счетом 2-0 Японию.

Групповая стадия

Группа А

Группа В

Группа С

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

Кубки Азии по футболу среди женщин
1995 год в Малайзии